Die Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2013 war die erste Spielzeit der nationalen Frauenfußballmeisterschaft von Brasilien, die von der Confederação Brasileira de Futebol (CBF) organisiert wurde. Den Meistertitel gewann die AD Centro Olímpico aus São Paulo.

Der Wettbewerb fand im zweiten Halbjahr 2013 zwischen dem 18. September und 7. Dezember statt.

Modus 

Im Gegensatz zur Meisterschaft der Herren, die seit einigen Jahren in einem europäischen Ligamodus mit einer Gesamtwertung entschieden wird, wird die Meisterschaft der Damen in einem traditionellen brasilianischen Modus ermittelt.

Zuerst treten die zwanzig teilnehmenden Vereine in einer ersten Spielphase aufgeteilt in vier Gruppen zu je fünf Mannschaften jeweils einmal gegeneinander an. Die zwei Bestplatzierten einer Gruppe qualifizieren sich für die zweite Spielphase mit acht Mannschaften in zwei Gruppen. In dieser Phase spielen die Teams zwei Mal in einem Hin- und Rückspiel gegeneinander. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizieren sich schließlich für die Finalrunde, die in einem K.O.-System ausgetragen wird, in der eine Auswärtstorregelung gilt. Auch in der Finalrunde werden die Begegnungen in einem Hin- und Rückspiel entschieden, einschließlich im Finale.

Der Finalsieger gewinnt den brasilianischen Meistertitel und erhält den für Brasilien reservierten Startplatz für die CONMEBOL Copa Libertadores da América Feminino des folgenden Jahres.

Teilnehmende Vereine

Erste Phase

Gruppe 1 

|}

Gruppe 2 

|}

Gruppe 3 

|}

Gruppe 4 

|}

Zweite Phase

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Finalrunde

Halbfinale 

|}

Finale 

|- style="background:#FFFFFF"
| colspan=4 | 1:0 Gislaine (15.); 1:1 Gabi Zanotti (41.); 1:2 Cristiane (67.);2:2 Bruna Benites (76.)

|- style="background:#FFFFFF"
| colspan=4 | 1:0 Tamires (34.); 1:1 Poliana (38.); 2:1 Cristiane (87.)

|}

Die Meistermannschaft 
In Klammern sind Einsätze und erzielte Tore angegeben.

Gesamtklassement 

In der Platzierung des Gesamtklassements hat das Erreichen der jeweiligen Finalrunde Vorrang vor den erzielten Punkten. Danach ergeben folgende Kriterien die Platzierung:

 Anzahl Punkte
 Anzahl Siege
 Tordifferenz
 Anzahl erzielter Tore
 Direkter Vergleich

|}

Torschützenliste

Wissenswertes 

Rekorde:

 Den höchsten Saison- und Heimsieg erzielte die SE Tiradentes mit 11:1 gegen den EC Viana am ersten Spieltag der Gruppe 4 am 21. September 2013 im Estádio Lindolfo Monteiro in Teresina.
 Den höchsten Auswärtssieg verbuchte Tuna Luso Brasileira mit 6:0 gegen den EC Viana am zweiten Spieltag der Gruppe 4 am 25. September 2013 im Estádio Djalma Campos zu Viana.

Saison 2013 

 Copa do Brasil de Futebol Feminino 2013
 Campeonato Brasileiro Série A 2013

Weblinks 

 cbf.com.br – Saisonstatistik.

2013
B